Bomet County, een county van Kenia.
 Bomet (stad), een stad in Kenia.